Bittersweet, album de Blu Cantrell, sorti en 2003 ;
 Bittersweet World, album de Ashlee Simpson, sorti en 2008 ;
 Bitter Sweet Symphony est une chanson du groupe britannique de Britpop The Verve, tirée de leur troisième album, Urban Hymns ;
 BitterSweet Symphony est un court métrage français réalisé par Jordi Avalos, avec Alysson Paradis, Jean-Pierre Loustau, Philippe Laudenbach et Moussa Maaskri.